Aripuanã, comune dello stato del Mato Grosso in Brasile
 Aripuana, fiume del Brasile
Aripuana, genere di piante della famiglia Gentianaceae